Krejča / Krejčová je české příjmení:

Muži 
 Jindřich Krejča (1920–1991) – ilustrátor botanických knih
 Josef Václav Krejča (1869–1899) – český novinář, prozaik, básník, dramatik a překladatel (pseudonym Vlaslav Libenský)
 Miroslav Krejča (* 1956) – politik, senátor za ČSSD
 Miroslav Krejča (herec) (1931–2005) – herec, spisovatel, novinář a fotograf
 Otomar Krejča (1921–2009) – divadelní herec, režisér a zakladatel Divadla za branou
 Tomáš Krejča (* 1979) – fotbalista

Související články 
 Krejčí
 Krejčová